SV Leo Victor is een voetbalclub uit Paramaribo, die uitkomt in de Surinaamse Eerste Divisie, de vroegere hoofdklasse.

De club speelt haar thuiswedstrijden in het Dr. Ir. F. Essed Stadion en werd in 1963, 1978, 1982 en 1992 kampioen van Suriname.

De voetbalclub werd opgericht door frater Smith in 1934, die bedrijfsleider is geweest van de sigarenfabriek Leo Victor Sigaren. De eerste spelers van de Vereniging zijn dan ook de fabrieksarbeiders geweest die zich toen inschreven bij het Patronaat, nu de Surinaamse Voetbal Bond.

Selectie 2019/2020

Erelijst 
  SVB-hoofdklasse: 4
 1963, 1978, 1982, 1992

 Beker van Suriname: 2
 2003, 2014

 Suriname President's Cup: 2
 2003, 2014

Prestatie in CONCACAF-competitie
 CFU Club Championship (2 gedaantes)
2007 Kwart finale
2010 Eerste ronde

Zie ook 
 Lijst van voetbalclubs in Suriname

Leo V
Sportclub in Paramaribo